Adelina Stehle – soprano austriaca
 Dominik Stehle – ex sciatore alpino tedesco
 Emil Stehle – vescovo cattolico tedesco
 Evi Sachenbacher-Stehle – ex fondista ed ex biatleta tedesca
 Johannes Stehle – ex sciatore alpino tedesco